

Sigle
 Broadband Wireless Access

Codici 
 BWA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Bhairawa (Nepal)
 BWA – codice ISO 3166-1 alpha-3 per il Botswana

Altro
I Bwa sono un popolo del Burkina Faso